Rini ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Galla-Rini (1904–2006), US-amerikanischer Akkordeonspieler
 Giovan Battista Rini (1795–1856), italienischer Einbalsamierer
 Snyder Rini (* 1948), Politiker der Salomonen